Les asfodelàcies (Asphodelaceae) són una família de plantes angiospermes de l'ordre de les asparagals, dins  del clade de les monocotiledònies (monocots). Les espècies d'aquesta família es troben didtrubuides per Europa, Àsia, Austràlia, oest d'Amèrica de sud i als extrems nord i sud d'Àfrica.

Taxonomia 
Aquesta família va ser descrita per primer cop l'any 1789 a l'obra Genera Plantarum per Antoine-Laurent de Jussieu (1748 – 1836).

Subfamílies 
L'actual sistema de classificació APG IV (2016) reconeix tres subfamílies entre les asfodelàcies:

 Asphodeloideae 
 Xanthorrhoeoideae 
 Hemerocallidoideae 

 Gèneres 
Dins d'aquesta família es reconeixen els 41 gèneres següents:

 Agrostocrinum 
 Aloe 
 Aloestrela 
 Aloiampelos 
 Aloidendron 
 Aristaloe 
 Arnocrinum 
 Asphodeline 
 Asphodelus 
 Astroloba 
 Bulbine 
 Bulbinella 
 Caesia 
 Chamaescilla 
 Corynotheca 
 Dianella 
 Eremurus 
 Excremis 
 Gasteria 
 Geitonoplesium 
 Gonialoe 
 Haworthia 
 Haworthiopsis 
 Hemerocallis 
 Hensmania 
 Herpolirion 
 Hodgsoniola 
 Johnsonia 
 Kniphofia 
 Kumara 
 Pasithea 
 Phormium 
 Rhuacophila 
 Simethis 
 Stawellia 
 Stypandra 
 Thelionema 
 Trachyandra 
 Tricoryne 
 Tulista 
 Xanthorrhoea''

Filogènia 
El següent arbre filogenètic de les asfodelàcies es basa en l'anàlisi de la seqüència de l'ADN per la filogènia molecular.

Referències

Bibliografia